Les insignes des gardiens de la révolution sont les insignes du Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran dépendant directement du Guide de la révolution, le chef de l'état iranien.

Voir aussi 
Armée iranienne
République islamique d'Iran

Corps des Gardiens de la révolution islamique